

Arte
James Jordan (musicista), (nato nel 1953), musicista e scrittore statunitense
James Jordan (ballerino), (nato nel 1978), ballerino inglese 
Jim Jordan, attore statunitense
James Jordan (attore), attore statunitense

Politica
Jim Jordan (politico statunitense), (nato nel 1964), Membro del Congresso americano
Jim Jordan (politico canadese), (nato nel 1928), membro del Parlamento canadese
Jim Jordan (consulente politico), (nato nel 1961), stratega e politico statunitense

Sport
James Jordan (giocatore di cricket), (1793-1866), giocatore di cricket inglese 
Jimmy Jordan (giocatore di baseball), (1908-1957), giocatore statunitense della Major League Baseball
Jim Jordan (cestista), (1925-1999), cestista statunitense

Altri
James B. Jordan, teologo statunitense